Gerhartz ist der Familienname folgender Personen:

 Ingo Gerhartz (* 1965), deutscher Generalleutnant der Luftwaffe der Bundeswehr und amtierender Inspekteur der Luftwaffe
 Johannes Günter Gerhartz (1926–2016), deutscher Jesuit

 Leo Karl Gerhartz (1937–2016), deutscher Musikjournalist
 Wolfgang Gerhartz (* 1944), deutscher Chemiker und Autor